Ákos ist ein ungarischer Ortsname, männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Ákos ist möglicherweise türkischer Herkunft mit der Bedeutung „weißer Falke“. Nach anderer, ebenfalls unsicherer Etymologie ist Ákos die ungarische Form von Achatius.

Namensträger

Künstlername 
 Ákos (* 1968), ungarischer Popsänger, siehe Ákos Kovács

Vorname 
 Ákos Buttykay (1871–1935), ungarischer Komponist
 Ákos Buzsáky (* 1982), ungarischer Fußballspieler
 Ákos Császár (1924–2017), ungarischer Mathematiker
 Ákos Elek (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Ákos Károlyi (1973–2013), ungarischer Badmintonspieler
 Ákos Kertész (1932–2022), ungarischer Schriftsteller, Dramaturg und Drehbuchautor
 Ákos Kovrig (* 1982), ungarischer Fußballspieler
 Ákos Kozmor (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Ákos László (1871–1946), ungarischer Violinist, Komponist und Musikschriftsteller
 Ákos Lele (* 1988), ungarischer Handballspieler
 Ákos von Ráthonyi (1909–1969), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Familienname 
 Ajtony Ákos (* 1944), ungarischer Reiter
 Andor Ákos (1893–1940), Architekt und Künstler und Offizier
 Francis Akos (1922–2016), US-amerikanischer Violinist
 Stefi Ákos (1919–2005), ungarische Sängerin

Ortsname 
Ákos, ungarische Bezeichnung des im Kreis Satu Mare gelegenen Orts Acâș, in Siebenbürgen, im Nordwesten Rumäniens.

Quellen 

Männlicher Vorname
Familienname
Ungarischer Personenname